Premijer liga kan avse: 
Premijer liga Bosne i Hercegovine - Högsta ligan i fotboll för herrar i Bosnien och Hercegovina 
Premijer liga (volleyboll, damer) - Högsta ligan i volleyboll för damer i Bosnien och Hercegovina 
Premijer liga (volleyboll, herrar) - Högsta ligan i volleyboll för herrar i Bosnien och Hercegovina